Кори Тельо:

Персоналии 
 Кори Тельо, Хорхе (род. 1995) — перуанский шахматист, гроссмейстер (2010).
 Кори Тельо, Дейси (род. 1993) — перуанский шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2012).